Artemisia cana, espècie del gènere Artemísia
 Cana antiga unitat de longitud
 Cana filla de Quint Gel·li Cane
 Cana, ciutat de Cilícia, vegeu Atenodor Cananita
 Toponímia:
 Riu de la Cana
 Canà o Canaa, ciutat a 10 km al sud de Tir (Líban)
 Punta Cana, cap a l'est de la República Dominicana
 Lorik Cana, futbolista albanès